Жузумдик — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жузумдик — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Жузумдик — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Жузимдик